Igor Sergeev, né le  à Tachkent, est un footballeur international ouzbek. Il évolue au poste d'attaquant au FK Tobol.

Carrière

En club

En équipe nationale 

Igor Sergeev honore sa première sélection le , lors d'un match contre la Jordanie. Il inscrit son premier but le , contre le Viêt Nam.

Le , il est l'auteur d'un doublé contre les Philippines.

Statistiques

Palmarès 
Il remporte le championnat d'Ouzbékistan en 2012, 2014 et 2015 avec le Pakhtakor Tachkent.

Références

Liens externes 
 

Footballeur international ouzbek
Joueur du Pakhtakor Tachkent
Joueur du Beijing Guoan
Joueur d'Al-Dhafra
Joueur du FK Aktobe
Joueur du Tobol Kostanaï
Naissance en avril 1993
Naissance à Tachkent